Dance, Dance, Dance - uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Bandeirantes
Dance Dance Dance (álbum)
Dance Dance Dance (canção)
Dance, Dance, Dance (livro)
Ou ainda:
Dance, Dance - o segundo single do terceiro álbum de estúdio da banda norte-americana Fall Out Boy, From Under the Cork Tree
Dance Dance Revolution

Desambiguação